Les Nosadini est une famille patricienne de Venise, originaire de Bassan. Arrivés vers 1630, les frères Nosadini et leur oncle Antonio, anobli en Pologne, obtinrent leur agrégation à la noblesse le  contre 100 000 ducats.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise : Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien